Oak Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Oak Island (Nova Scotia), Lunenburg County, Nova Scotia, als Schatzinsel bekannt
 Oak Island, ehemalige Insel in New Minas, Cornwallis River, Kings County, Nova Scotia
 Oak Island (Gaspereau River, Kings County, Nova Scotia), Insel nahe Grand Pre, Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Oak Island (Arkansas)
 Oak Island (Connecticut)
 Oak Island (Orange County, Florida)
 Oak Island (Osceola County, Florida)
 Oak Island (Georgia)
 Oak Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Oak Island (Jefferson Davis Parish, Louisiana)
 Oak Island (Cumberland County, Maine)
 Oak Island (Kennebec County, Maine)
 Oak Island (Knox County, Maine)
 Oak Island (Penobscot County, Maine)
 Oak Island (Sagadahoc County, Maine)
 Oak Island (Essex County, Massachusetts)
 Oak Island (Worcester County, Massachusetts)
 Oak Island (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Oak Island (St. Louis County, Minnesota)
 Oak Island (Missouri)
 Oak Island (New Hampshire)
 Oak Island (New Jersey)
 Oak Island (St. Lawrence County, New York)
 Oak Island (Suffolk County, New York)
 Oak Island (Westchester County, New York)
 Oak Island (North Carolina)
 Oak Island (Rhode Island)
 Oak Island (Beaufort County, South Carolina)
 Oak Island (Charleston County, South Carolina)
 Oak Island (Poquoson County, Virginia)
 Oak Island (Suffolk County, Virginia)
 Oak Island (Washington)
 Oak Island (Wisconsin)

Oak Island ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oak Island, North Carolina, Stadt auf Oak Island (North Carolina)
 Oak Island (Texas), gemeindefreies Gebiet
 Oak Island, Dorf in der Gemeinde Babylon (New York) 

Oak Island (Album) ist eine EP der US-amerikanischen Post-Hardcore-Band Our Last Night.
Oak Island – Fluch und Legende ist eine Dokutainmentserie

Siehe auch:
 Red Oak Island